Телугская Википедия () — раздел Википедии на языке телугу, втором по числу носителей среди языков Индии.

Телугская Википедия — первый раздел Википедии на языке Южной Азии, перешагнувший рубеж в 10 000 статей. 12 декабря 2006 года количество статей в телугском разделе превысило 25 000.

По состоянию на    года Википедия на языке телугу содержит   и находится на  месте среди всех языковых разделов.

Примечания

Ссылки 
 Телугская Википедия
 The Hindu

Википедия
Телугу
Дравидийские Википедии
Сайты, появившиеся в 2003 году